Куп УЕФА 1982/83. је 12. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 8. септембра 1982. и завршило се финалним двомечом одиграним 4. и 18. маја 1983.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Није било представника Албаније.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 8. до 15. септембра, а реванш утакмице од 28. септембра до 6.октобра 1982.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 20/21. октобра, а реванш утакмице 3/4. новембра 1982.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 24. новембра, а реванш утакмице 8. децембра 1982.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 2. марта, а реванш утакмице 16. марта 1983.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 6. априла, а реванш утакмице 20. априла 1983.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1982/83.
 Куп победника купова 1982/83.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1982/83. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1982/83. у УЕФА такмичењима